Depuis 2013, l'État de Washington dispose de dix représentants à la Chambre des représentants des États-Unis.

Représentation actuelle à la Chambre des représentants (2019-2021)

Démographie

Partis politiques 

 sept démocrates
 trois républicains

Sexes 
 cinq hommes (quatre démocrates et un républicain)
 cinq femmes (deux républicaines et trois démocrates)

Ethnie 
 huit Blancs (six démocrates et trois républicains)
 une Latina (républicaine)
 une Asio-Américaine (démocrate) Religions 

 Christianisme : 10 
 Protestantisme : neuf
 Épiscopalisme : trois
 Presbytérianisme : un
 Méthodisme : deux
 Évangélisme : un
 Luthéranisme : deux
 Christianisme non spécifié : un 

 Âge 
 De 30 à 40 ans : un
 De 40 à 50 ans : deux
 De 50 à 60 ans : trois
 De 60 à 70 ans : trois
 De 70 à 80 ans : un

Délégations historiques

Délégués du Territoire de Washington (1853-1889)

Représentant de Washington (depuis 1889)

Notes et références

Articles connexes 
 Chambre des représentants des États-Unis
 Liste des sénateurs de Washington

Washington